Офир (; также известна как Израильский «Оскар») — национальная премия, вручаемая ежегодно (с 1990 года) Израильской академией кино и телевидения в знак признания заслуг профессионалов в области киноиндустрии. Названа в честь актёра Шайке Офира. В 2011 году вручалась в 15 номинациях. С 1991 года  победитель в номинации «Лучший фильм» заявляется в качестве израильского кандидата на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке .

История 
После основания в 1990 году Израильской академии кино и телевидения эта организация ежегодно присуждает национальные премии в области киноиндустрии. Премии носят имя актёра Шайке Офира.

Вручение премии «Офир» традиционно проходит в сентябре, примерно за четыре месяца до объявления кандидатов на премию Американской киноакадемии. Как правило, фильм, завоевавший «Офир», выдвигается Израилем в качестве кандидата на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

С 1994 года премия «Офир» вручается в 15 номинациях:
 Лучший художественный фильм
 Режиссура
 Главная мужская роль
 Главная женская роль
 Второстепенная мужская роль
 Второстепенная женская роль
 Операторская работа
 Сценарий
 Монтаж
 Работа художников-декораторов
 Костюмы
 Музыка
 Звук
 Лучший документальный фильм
 Премия за карьерные достижения

Фильмом-рекордсменом по числу завоёванных премий стала в 2003 году лента «Трагедии Нины» (), завоевавшая 11 наград из 13 возможных для одного фильма (исключая премию за карьеру и премию за документальный фильм). Среди отдельных деятелей кино рекорд принадлежит Аси Даяну, получавшему премию восемь раз (по три раза как сценарист и актёр, один раз как режиссёр и один раз за достижения карьеры).

Список лауреатов 
Список приводится согласно списку лауреатов по годам на сайте Израильской академии кино и телевидения

См. также 
 Приз Израильской Академии Телевидения
 Иерусалимский международный кинофестиваль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Израильской академии кино и телевидения  
 Обзор  на IMDb 

Награды, появившиеся в 1990 году